Tomasz Wierzbicki (1827-?) – polski pułkownik powstania styczniowego, uczestnik powstania węgierskiego oraz wojny krymskiej
 Tomasz Wierzbicki (1952-1989) – polski poeta, regionalista, animator kultury